Iwye kan syfta på följande platser:

Belarus 

 Iŭje, ort, Hrodnas voblast, 
 Iŭjeŭskі Rajon, distrikt, Hrodnas voblast, 

Robotskapade Belarusförgreningar